Polacre peut faire référence à :
 une polacre, une grande voile latine gréée sur une antenne du mât avant d'un navire sur un navire à plusieurs mâts ;
 une polacre, un ancien type de voilier méditerranéen de gréement variable mélangeant phare carrés et mât à voiles triangulaires.